Isidori ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Isidori, italienischer Kontrolltheoretiker
 Eraldo Isidori (1940–2018), italienischer Politiker
 Simona Isidori (* 1967), italienische Tennisspielerin
 Valerio Isidori (* 1942), italienischer Schauspieler